Barbara Duden ist der Name folgender Personen:

* Barbara Duden (Historikerin) (* 1942), deutsche Historikerin und Soziologin
 Barbara Duden (Politikerin) (* 1951), deutsche Politikerin (SPD)